Gros peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolphe Gros (1864-1945), prêtre et historien français ;
 Aimé Philippe Gros (1816-1892), homme politique français ;
 André Gros (1908-2004), juge français à la Cour internationale de justice ;
 Antoine-Jean Gros (1771–1835), peintre français (fils de Jean-Antoine Gros)
 Arsène Gros (1881-1961), homme politique français ;
 Baptiste Gros (1990-), fondeur français ;
 Bernard Gros (1736–1802), avocat et homme politique français ;
 Bernard-Augustin Gros-Latteux (1800–1889), avocat et homme politique français ;
 Brigitte Gros (1925–1985), femme politique et femme de lettres française ;
 Catherine Gros (1962-), écrivaine française ;
 Christelle Gros (1975-), biathlète française ;
 Claude Gros de Boze (1680–1753), érudit et numismate français ;
  (1955-) économiste allemand, du centre pour les études des politiques européennes CEPS
 Danielle Gros (1944-), joueuse de pétanque française ;
 Dominique Gros (1943-), personnalité politique française (Maire de Metz) ;
 Edmond Gros (1864-1933), graveur, lithographe et dessinateur français ;
 
 Frédéric Gros (1965-), philosophe français ;
 Georges Gros (1922-2018), écrivain de langue occitane ;
 
 Hadiza Moussa Gros (1960-), également connue sous le nom de Lady Gros, femme politique nigérienne ;
 Jacques-Henry Gros (1911-2011), industriel français ;
 Jean Antoine Gros, (1732-1793), peintre, graveur, miniaturiste, père de Antoine-Jean Gros
 Jean Louis Gros (1767-1824), militaire français ;
 Jean-Michel Gros (1953-), personnalité politique suisse ;
 Jean Nicaise Gros (1794-1857), évêque français ; 
 
 Jean-Léo Gros (1957-), romancier français ;
 Jean-Paul Gros (1960-), tireur sportif français ;
 Joseph-Marie Gros (1742-1792), prêtre français, bienheureux ;
 Josiane Gros, née Somers (1924-2010), agent française du SOE dans la Résistance ;
 
 Léon-Gabriel Gros (1905-1985), critique de poésie français ;
 
 Lucien Gros (1845-1913), peintre français, élève d'Ernest Meissonier ;
 Ludovic Gros (1972-), footballeur français ;
 Marie-Cécile Gros-Gaudenier (1960-), skieuse alpine française ;
 Marie-Florence Gros, artiste française ;
 Mathilde Gros (1999-), cycliste française ;
 Michel Gros (1942-), directeur sportif puis agent de coureurs cyclistes ;
 Nicolas Gros-Verheyde (1964-), journaliste français ;
 Piero Gros (1954-), skieur alpin italien ;
 Pierre Gros (1939-), archéologue français ;
 Pierre Le Gros l'aîné (1629-1714), sculpteur royal français ;
 Pierre Le Gros le jeune (1666-1719), fils et disciple du précédent ;
 Stanislas Gros (1974-), auteur de bande dessinée français ;
 Thierry Gros (1966-), footballeur français ;
 Wilfrid Le Gros Clark (1895–1971), anatomiste et chirurgien britannique.

Pseudonyme 

 Augustus Asplet Le Gros (1840-1877), un poète jersiais et juré-justicier de la Cour royale de Jersey ;
 Charles III le Gros (839–888), empereur d'occident et roi de France ;
 Gros-Guillaume (v.1554-1634), pseudonyme de Robert Guérin, acteur français du  ;
 Henri V le Gros (v.1245-1296), duc polonais.

Toponyme

Gros-Chêne, un hameau de la commune de Havelange, en province de Namur ;
 Gros-Chêne, un hameau de la commune de Flémalle, en province de Liège ;
 Gros-Fays, section de la commune de Bièvre.

Gros-Mécatina, municipalité du Québec ;

Gros, un quartier de Saint-Sébastien.



Commune 
 Dizy-le-Gros, une commune du département de l'Aisne ;
 Gros-Chastang, une commune du département de la Corrèze ;
 Gros-Chêne, une ancienne commune de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Busloup ;
 voir aussi 
 Gros-Morne, une commune du département de la Martinique ;
 Gros-Réderching, une commune du département de la Moselle ;
 Le Gros-Theil, une commune de l'Eure ;
 Houlbec-près-le-Gros-Theil, une commune du département de l'Eure.

Village 
 Gros, village du Cantal (commune de Neuvéglise).

Quartier 
 Quartier du Gros-Caillou, un quartier de Paris situé dans le  arrondissement.

Rue 
 Rue du Gros-Horloge, une rue piétonne située à Rouen.

Montagne 
 Gros-Cerveau, une montagne située dans le Var entre les communes d'Ollioules et de Sanary-sur-Mer ;
 Gros Morne, un sommet montagneux de la Réunion.

Édifice 
 Château de Gros-Chigy, à Saint-André-le-Désert, en Saône-et-Loire ;
 Gros-Horloge, monument situé à Rouen et classé au titre des monuments historiques par la liste de 1862.

Sainte-Lucie 
 District de Gros-Islet, l'un des onze districts de l'île.

District du Gros-de-Vaud, l'un des dix districts du canton de Vaud.

Divers 
 Le Gros est une unité de masse ;
 Le Gros est une unité monétaire d'argent d'environ 4,5 grammes :
 Gros blanc
 Gros tournois
 Gros de Prague

 Le Chant du Gros est un festival suisse de musique.

Voir aussi

Notes et références 

Surnom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français